een van de twee voornamelijk van bamboe levende dieren uit China:
reuzenpanda of bamboebeer
 kleine panda of rode panda 
 Panda (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
 Panda (muzikant), een Nederlandse elektronische artiest
 Panda (single), een nummer van Desiigner uit 2015
 Panda (strip), een stripverhalenserie van Toonder Studio's
 Panda (tijdschrift), een tijdschrift van het WNF
 Panda (uitgeverij), een uitgeverij van strips
 Panda Security, een ICT-bedrijf
 Panda Cloud Antivirus
 Fiat Panda, een automodel gemaakt door Fiat